Antrim Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Antrim Township (Michigan)
 Antrim Township (Minnesota)
 Antrim Township (Ohio)
 Antrim Township (Pennsylvania)